Riet steht für:

 Riet, Teilort von Vaihingen an der Enz, Baden-Württemberg
 Riet (Neftenbach), Ortschaft in der Gemeinde Neftenbach im Kanton Zürich, Schweiz
 Schloss Riet
 Reet, Schilfrohr, siehe Reetdach
 Riet (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Teil eines Webstuhls, siehe Weberblatt
 Riet River (Vaal), Nebenfluss des Vaal in Südafrika
 Riet River (Eastern Cape), Fluss in Südafrika

Riet ist der Familienname folgender Personen:
 Irineu Riet Correa (* 1945), uruguayischer Politiker
 Narciso Riet (1908–1945), italienischer Zeuge Jehovas und NS-Opfer

Siehe auch:
 Ried
 Riedt
 Rieth (Begriffsklärung)